Taihe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taihe, Fuyang, Taihe Xian – härad, Anhui-provinsen, 
 Taihe, Ji'an, Taihe Xian – härad, Jiangxi-provinsen, 
 Taihe (ort), Heilongjiang, 
 Taihe, Jinzhou, Taihe Qu, stadsdistrikt, Liaoning-provinsen, 
 Taihe (socken i Kina, Henan), 
 Taihe (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Taihe (socken i Kina, Hunan), 
 Taihe (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar